2-я стрелковая дивизия — воинское соединение РККА в Великой Отечественной войне.

 2-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — сформирована в 1919 году, уничтожена в первые дни войны.
 2-я стрелковая дивизия (2-го формирования) — сформирована в июле 1941 года, как ополченческая, переименована во 2-ю стрелковую дивизию в сентябре 1941 года, фактически уничтожена в Вяземском котле.
 2-я стрелковая дивизия (3-го формирования) — сформирована в ноябре 1941 года в Севастополе.
 2-я стрелковая дивизия (4-го формирования) — сформирована в декабре 1941 года в Архангельске.